Міжусобна війна в Португалії — внутрішній збройний конфлікт у Португалії за корону. Для модерної доби — Громадянська війна в Португалії.

 1128: міжусобна війна між Афонсу І і його матір'ю Терезою.
 1245—1248: міжусобна війна між братами Саншу II й Афонсу III.
 1383—1385: міжусобна війна між Жуаном I і його небогою Беатрисою
 1580—1583: Війна за португальську спадщину
 1828—1834: Ліберальні війни (Громадянська війна) між братами Педру IV і Мігелем I
 1846—1847: Патулейя
 1919: Північна монархія

!